Baldi es un apellido italiano. Puede referirse a:
Personas
Bernardino Baldi (1533-1617), matemático italiano.
Daniel Baldi (1981 -), futbolista y escritor uruguayo.
Edgardo Baldi (1944 -), exfutbolista y entrenador uruguayo.
Filippo Baldi (1996 -), tenista profesional italiano. 
Lamberto Baldi, director de orquesta italiano.
Mauro Baldi (1954 -), piloto de automovilismo de velocidad italiano.

Otros
Edificio Baldi, edificio de la ciudad de Concepción.
Rocca de' Baldi, localidad y municipio italiano de la provincia de Cuneo.

Baldi's Basics in Education and Learning, videojuego de 2018.